Ноофелия (νόος (Noos, «разум», «интеллект») + ὠφέλεια (ōphéleia, «прибыль», «преимущество», «выгода») — аксиологическая доктрина, по которой, ценность любой данной вещи определяется степенью, в которой она способствует развитию интеллекта и интересам разумных существ,,.

Ценностные оценки интеллекта и интересов разумных существ исторически развивались еще от Платона и Пифагора с понятием «ноократия», и распространенным в XX веке понятием «интеллигенция».

В XXI веке в русскоязычном сегменте в законодательстве интеллектуальные ценности определены в Гражданском Кодексе РФ — «результаты интеллектуальной деятельности», «творческий труд»; в Трудовом Кодексе РФ — «интеллектуальный продукт».

В XXI веке в англоязычном секторе развивается понятие «knowledge workers» («работающие со знаниями», «работники умственного труда», «информационные работники»), главный капитал которых знания: программисты, врачи, фармацевты, архитекторы, инженеры, ученые, дизайнеры, бухгалтера, юристы и др., чья работа требует от человека «думать, чтобы зарабатывать на жизнь»

Ссылки 
 Rescher, N. (2010). Axiogenesis: An essay in metaphysical optimalism. Lexington Books.

Rescher, N. (2013). Productive Evolution: On Reconciling Evolution with Intelligent Design. Walter de Gruyter.

 Еремин А. Л. (2018) Ноогенез — современное понятие и перспективы изучения // В. И. Вернадский и перспективы развития российской науки. — СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС. — с.73-81.

Rescher, N. (2019). Optimalism in Explaining the Nature of Things. Quo Vadis, Metaphysics?: Essays in Honor of Peter van Inwagen, 81, 367.

Larson, C. S. (2019). Primacy of Mind in Quantum Mechanics Linking Nature to Existence with Optimalism and Noophelia as Basis of Reality. Activitas Nervosa Superior, 61(1-2), 70-75.

См. также 
 Интеллект
 Интеллектуальная собственность
 Ноогенез
 Ноократия
 Ноосфера
 Нус
 Нооскоп

Примечания 

Интеллект
Когнитивные науки
Мышление
Нейробиология
Физиология нервной системы
Философия
Эволюционная биология